Toshihide Saito (Shimizu, 20 de abril de 1973) é um ex-futebolista profissional japonês, que atuava como defensor, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Carreira 
Saito integrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa América de 1999.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas do Shimizu S-Pulse
Futebolistas do Shonan Bellmare
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Jogadores da Copa América de 1999